Назарій Сухота — київський підприємець і купець 19 ст.
 Сухота — село в Україні, у Бродівському районі Львівської області.